Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2018 de l'US Open de tennis qui est disputé du 27 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Après un début de saison compliqué en raison une opération au coude, Novak Djokovic, titré à Wimbledon et Cincinnati, fait de nouveau figure de favori. Ce dernier est notamment devenu le premier joueur de l'histoire du tennis à remporter l'ensemble des Masters 1000. Il devra néanmoins compter sur ses éternels rivaux, le champion en titre et leader du classement Rafael Nadal, vainqueur à Roland Garros et Montréal, et le 2 mondial Roger Federer. À 37 ans, le Suisse a toutefois récemment perdu du terrain après ses éliminations en quart de finale lors du Grand Chelem londonien, puis en finale du Masters 1000 de Cincinnati. Ce tournoi est aussi l'occasion pour les plus jeunes membres du top 10 de confirmer leurs belles performances. Alexander Zverev, 4 mondial, cherche à atteindre pour la première fois de sa carrière le dernier carré d'un Majeur tandis que Dominic Thiem, finaliste à Roland Garros en juin, doit se relancer après trois défaites consécutives. Enfin, l'ancien 1 mondial Andy Murray et le champion 2016 Stanislas Wawrinka sont de retour sur le circuit après de longues absences pour blessures mais peinent à retrouver leur forme.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (convalescence post-opératoire), de l'Américain Jared Donaldson (blessé au genou), de l'Espagnol Guillermo García-López, du Français Jo-Wilfried Tsonga (blessé au genou), des Tchèques Tomáš Berdych (blessé au dos, qui a mis fin à sa saison en juin) et Jiří Veselý (déchirure musculaire), de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (blessé au poignet) et de l'Uruguayen Pablo Cuevas (blessé au pied).

Ils sont respectivement remplacés par Guido Andreozzi, Lorenzo Sonego, Ruben Bemelmans, James Duckworth, Viktor Troicki, Nicolas Mahut, Mikhail Youzhny et Peter Polansky.

Pendant le tournoi 
Avec les forfaits de Tomáš Berdych et Jiří Veselý, la République tchèque n'est pas représentée dans un tableau principal du Grand Chelem pour la première fois depuis 1970.

Le Canadien Peter Polansky () est repêché des qualifications et devient le premier joueur de l'histoire à avoir été lucky loser dans les quatre Grand Chelem d'une même saison.

Florian Mayer (34 ans), qui avait pourtant annoncé qu'il se retirait du circuit après le tournoi de Hambourg, Gilles Müller (35 ans) et Julien Benneteau (36 ans) prennent leur retraite à l'issue du tournoi. David Ferrer et Mikhail Youzhny, tous les deux âgés de 36 ans, disputent, quant à eux, leur dernier match en Grand Chelem.

Ugo Humbert et Jason Kubler signent leur première victoire en Grand Chelem après leurs succès respectifs sur le qualifié Collin Altamirano et la tête de série 19 Roberto Bautista-Agut. En battant ce dernier, l'Australien s'offre également le premier top 30 de sa carrière.

La chaleur et l'humidité rendent les conditions de jeu très difficiles pour les joueurs. Leonardo Mayer, Ričardas Berankis, Stefano Travaglia, Filip Krajinović et Mikhail Youzhny doivent abandonner lors de leur premier tour à cause de crampes. Les organisateurs ont dès lors instauré pour la première fois une pause de 10 minutes entre les troisième et quatrième sets.

Alors qu'il affrontait Pierre-Hugues Herbert au  tour, Nick Kyrgios a adopté un comportement nonchalant lorsqu'il s'est retrouvé mené d'un set et d'un break. L'arbitre de la rencontre Mohamed Lahyani est alors descendu de sa chaise pour encourager l'Australien en lui disant : . Cette attitude inédite de la part d'un arbitre de chaise, censé être garant de l'équité, a été condamnée par de nombreux joueurs dont Roger Federer. Les organisateurs de l'US Open ont jugé que la conduite de Mohamed Lahyani était allée au-delà du protocole mais qu'il ne serait pas pour autant sanctionné. Ce n'est pas la première fois que l'arbitre international, considéré comme l'un des meilleurs du circuit, agit de la sorte puisqu'il avait encouragé de la même façon Gaël Monfils quelques années plus tôt, au tournoi de Valence.

Avec l'élimination de Richard Gasquet et Lucas Pouille au  tour, c'est la première fois depuis 1980 qu'aucun Français n'est présent en quart de finale des quatre tournois du Grand Chelem de la saison.

João Sousa et Nikoloz Basilashvili atteignent pour la première fois les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le premier devient le premier joueur portugais à réaliser cette performance alors que le second devient le deuxième joueur géorgien à atteindre ce stade après Irakli Labadze en 2006.

John Millman () se qualifie pour la première fois de sa carrière en quart de finale d'un Grand Chelem après s'être offert son premier top 10, le numéro 2 mondial Roger Federer. C'est la première fois depuis 2015 que le Suisse s'incline à ce stade de la compétition dans un Majeur.

Touché au genou, Rafael Nadal abandonne en demi-finale après la perte des deux premiers sets contre Juan Martín del Potro. Il annonce le lendemain qu'il ne prendra finalement pas part à la demi-finale de Coupe Davis contre la France, qui se tient le week-end suivant. C'est seulement la  défaite de l'année pour l'Espagnol, qui conserve malgré tout sa place de numéro un mondial.

Lauréat 
Novak Djokovic remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Juan Martín del Potro. Il s'impose pour la  à Flushing Meadows et décroche son  du Grand Chelem, le  de la saison après Wimbledon. Il égale ainsi Pete Sampras et monte sur le podium des joueurs les plus titrés en Grand Chelem, derrière Roger Federer (20) et Rafael Nadal (17). Cette victoire lui permet de réintégrer le top 3 mondial, qu'il n'avait plus occupé depuis . C'est d'ailleurs la première fois depuis  que le classement ATP est dominé par Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic.

Primes et points 

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 25 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 
 

2018
US Open Simple messieurs
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en août 2018
Tennis en septembre 2018
Sport aux États-Unis en août 2018
Sport aux États-Unis en septembre 2018
Sport à New York en 2018